Chailland ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand: ) im Département Mayenne in der Region Pays de la Loire; sie gehört zum Arrondissement Mayenne und zum Kanton Ernée. Die Einwohner heißen Chaillandais.

Geographie 
Chailland liegt etwa 18 Kilometer nordnordwestlich von Laval an der Ernée. Umgeben wird Chailland von den Nachbargemeinden Montenay im Norden, Placé im Nordosten, La Bigottière im Osten, Saint-Germain-le-Guillaume im Osten und Südosten, Andouillé im Südosten, La Baconnière im Süden sowie Saint-Hilaire-du-Maine im Westen.

Bevölkerungsentwicklung

Gemeindepartnerschaft 
Seit 1990 besteht eine Partnerschaft mit der Marktgemeinde Sulzberg im bayerischen Landkreis Oberallgäu.

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Notre-Dame aus dem 19. Jahrhundert
 Kapelle Saint-Nathanaël
 Schloss Villeneuve
 Botanischer Garten

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Mayenne. Flohic Editions, Band 1, Paris 2002, ISBN 2-84234-135-X, S. 160–164.

Weblinks 

 
Ort in Pays de la Loire